

Чоловіки 
 Решетов Володимир Миколайович (1930—2015) — український графік.
 Решетов Ілля Федорович (1894—1937) — співробітник ЧК-ОГПУ-НКВД СРСР, комісар державної безпеки 3-го рангу.
 Решетов Микола Антонович (1903—1983) — радянський діяч органів державної безпеки, депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.
 Решетов Олександр Олексійович ( 1937) — член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, відмінник освіти України.

Жінки 
 Решетова Анастасія Григорівна ( 1996) — російська модель.